Гео́ргий Шебу́ев:
 Шебуев, Георгий Александрович (1891—1974) — театральный актёр, Народный артист РСФСР, лауреат госпремий СССР.
 Шебуев, Георгий Николаевич (1850—1900) — российский математик и геодезист, отец писателя Н. Г. Шебуева.